Уэллс () — английская фамилия и топоним.

Известные носители фамилии 
 Уэллс, Аллан (род. 1952) — британский легкоатлет-спринтер, чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года.
 Уэллс, Вернон (род. 1945) — австралийский и американский киноактёр.
 Уэллс, Герберт Джордж (1866—1946) — британский писатель и публицист.
  (1902—2000) — 11-й президент Индианского университета в Блумингтоне.
 Уэллс, Гораций Хорас (1819—1848) — американский врач-стоматолог.
 Уэллс, Джон (?—1929) — американский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Уэллс, Джон (род. 1956) — американский продюсер, сценарист и режиссёр театра, кино и телевидения.
 Уэллс, Джонатан (род. 1942) — американский писатель.
 Уэллс, Джордж Филип (1901—1985) — британский зоолог и писатель. Член Лондонского Королевского общества.
 Уэллс, Джулия Элизабет (более известна под фамилией Эндрюс; род. 1935) — британская актриса, певица и писательница.
 Уэллс, Джуниор (полное имя Э́ймос Уэ́ллс Блэ́кмор-младший; 1934—1998) — американский блюзовый певец.
 Уэллс, Доун (1938—2020) — американская актриса.
 Уэллс, Дэн (род. 1977) — американский писатель.
 Уэллс, Дэниел (род. 1988) — валлийский профессиональный игрок в снукер.
 Уэллс, Жаклин (более известна как Джули Бишоп; 1914—2001) — американская актриса.
 Уэллс, Келли (род. 1982) — американская легкоатлетка.
 Уэллс, Клаудия (род. 1966) — американская актриса.
 Уэллс, Крис — валлийский кёрлингист и тренер.
 
 Уэллс, Наки (род. 1990) — бермудский футболист.
 Уэллс, Орсон (1915—1985) — американский кинорежиссёр, актёр, сценарист.
 Уэллс, Питер (род. 1965) — английский шахматист, гроссмейстер (1994).
 Уэллс, Питер Брайан (род. 1963) — американский прелат и ватиканский дипломат.
  (1936—2017) — британский физик, один из основных создателей ультразвуковой диагностики.
 
 Уэллс, Роши (1976—2008) — американский боксёр.
 Уэллс, Саймон (род. 1961) — английский режиссёр анимационных и художественных фильмов. Правнук Герберта Уэллса.
 Уэллс, Свитун (1536—1591) — святой Римско-Католической Церкви, священник, мученик.
 Уэллс, Уэйн (род. 1946) — американский борец, олимпийский чемпион.
 Уэллс, Холли — одна из жертв Соэмских убийств 2002 года.
 Уэллс, Эд (1900—1986) — американский бейсболист.

Составные фамилии 
 Уэллс-Барнетт, Ида Белл (1862—1931) — афроамериканская журналистка.

Псевдонимы 
 Китти Уэллс (настоящее имя Эллен Мюриэл Дисон; 1919—2012) — американский музыкант, лауреат премии Грэмми.

Топоним 
 Уэльс — одна из трёх главных частей Великобритании
 Уэлс — административный центр округа Мэндип в графстве Сомерсет (Англия).
 Уэлс — город в округе Фэрибо, штат Миннесота, США.
 Уэлс — небольшой город в штате Мэн, США.

Составные названия 
 Джим-Уэлс — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.
 Индиан-Уэллс — город в округе Риверсайд, штат Калифорния, США.
 Спэниш-Уэллс — один из районов Багамских островов и населённый пункт на небольшом островке Сент-Джорджес-Ки.

Другое 
  — астероид, названный в честь .
 Уэллс — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также